Президентские выборы 2011 года в Нигере прошли в два тура. Первый тур состоялся 31 января, второй — 12 марта. Выборы назначены после свержения президента Танджа Мамаду в ходе военного переворота. Инаугурация президента назначена на 6 апреля.

Предыстория

Кандидаты

Первый тур 
По результатам первого тура двое кандидатов: Махамаду Иссуфу и Сейни Умару прошли во второй тур.

Второй тур 
Во втором туре победил Махамаду Иссуфу, став новым президентом Нигера.

Результаты 

По результатам выборов Махамаду Иссуфу стал новым президентом Нигера.

Примечания 

2011 год в Нигере
Нигер
Выборы в Нигере